Reagrupament per França, partit polític de França
 Reagrupament del Poble Francès, partit polític francès històric
 Federació Política Reformada (en neerlandès, Reformatorische Politieke Federatie), partit polític dels Països Baixos
 Front Patriòtic Ruandès (en anglès, Rwandan Patriotic Front), partit polític de Ruanda